Институт «Латгипрогорстрой» — основной в Латвийской ССР институт проектирования жилых домов. Расформирован в 1990 году.

История 
Полное название — Латвийский государственный институт проектирования городского строительства. Основанный в начале пятидесятых годов, институт принимал самое деятельное участие в возникновении практически всех новых микрорайонов. Его серийными домами застроены новостройки советского периода, от Кенгарагса до Золитуде.

Невзрачные, обладающие огромным количеством дефектов, они выполняли главную задачу — предоставляли городу большое количество недорогого жилья. Построенные с большим запасом прочности, они до сих пор являются основным жилым фондом латвийских городов и посёлков.

Главными архитекторами института в разное время были: известный архитектор Освальдс Тилманис, главный архитектор Риги, руководитель проекта строительства высотного здания Академии наук Латвии (1951—1956) и его коллега Владимир Шнитников, автор проектов Большой эстрады в Межапарке и Дома спорта «Даугава», имевший большой опыт городского строительства.

Помимо жилых домов в институте разрабатывались проекты школ, детских садов, спортивных сооружений, а также водопроводных и канализационных сетей.

В семидесятые годы архитекторами института Модрисом Гелзисом, Викторсом Валгумсом и Нормундом Паварсом был подготовлен, оставшийся нереализованным, проект строительства нового здания Государственной центральной библиотеки.

Филиалы института действовали в Лиепае и Даугавпилсе. Работы института применялись в строительстве и другими республиками Советского Союза. В числе других проектных институтов принял участие в строительстве города Славутич, нового места жительства сотрудников Чернобыльской АЭС.

До прекращения работы находился в центре города, на улице Горького, нынешней Кр. Валдемара, в доме № 38.

Литература и источники 
 Энциклопедия «Рига», главная редакция энциклопедий, Рига 1989

Ссылки 
 О работе института над строительными проектами в городе Славутич

Примечания 

Проектные организации
Строительные компании